Jacky Ducarroz, (né en 1945), athlète suisse ;
 Nikita Ducarroz, coureuse cycliste suisse et américaine.